Schmiedebruch ist der Name 
 eines Naturschutzgebietes in Petershagen in Nordrhein-Westfalen, siehe Schmiedebruch (Petershagen)
 eines Naturschutzgebietes in der Gemeinde Leese in Niedersachsen, siehe Schmiedebruch (Leese)
 eines Ortes im ehemaligen Landkreis Tuchel, Regierungsbezirk Marienwerder, Provinz Westpreußen, Königreich Preußen